William Raymond est un nom pouvant désigner:

 (1785-1860), archidiacre anglican britannique
 (1844-1916), soldat américian durant la Guerre de Sécession
William Gawtress Raymond (1855-1942), homme politique canadien en Ontario
William Raymond (né en 1938), acteur américain

Voir aussi

Raymond, William